Bregan D'aerthe est une organisation dans le décor de campagne des Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. C'est une organisation d'espions, d'assassins et de mercenaires créée par le drow Jarlaxle. Ses activités sont principalement situées autour de Menzoberranzan, en Outreterre.

Buts et alignement 

L'alignement de la politique de Jarlaxle est chaotique neutre. Bregan D'aerthe est une organisation à but lucratif de mercenaires, d'espions, et d'assassins.

Implantation 

Bregan D'aerthe a été créée à Menzoberranzan, et c'est principalement dans cette ville que se déroulent ses activités. Toutefois, elle espionne la cité de Blingdenpierre, à proximité, ainsi qu'une zone à la surface, Portcalim, du moins dans le premier épisode de la trilogie Mercenaire. Elle a également une influence sur la cité voisine de Ched Nasad, et se déploie à l'occasion loin de Menzoberranzan.

Hiérarchie 

La hiérarchie de Bregan D'aerthe est très différente de celle des maisons de Menzoberranzan : le groupe est dirigé par Jarlaxle, leader charismatique et très puissant, dont la position est quasi incontestable, et dont les troupes sont d'une fidélité sans borne, chose rare chez les drows. Les lieutenants sont nommés par Jarlaxle, et les femmes, les prêtres(ses), sous-représentés, ont peu d'influence, ce qui est également rare.

Effectifs 

Les effectifs de Bregan D'aerthe sont rarement mesurés, et inconnus de la majorité de Menzoberranzan. Ils sont généralement un millier de drows, ainsi qu'un nombre très variable d'esclaves kobold et gobelins. La faible mortalité de ces troupes s'explique par le fait qu'elles sont composées de nobles déchus, ayant tous suivi un entraînement au-dessus de la moyenne, et à la valeur que l'organisation accorde à la vie des fantassins.

Organisation des Royaumes oubliés

en:Bregan D'aerthe